Андрей Лукашевич:
 Лукашевич, Андрей Владимирович (род. 1977) — белорусский футболист.
 Лукашевич, Андрей Григорьевич (род. 1976) — белорусский футболист. Примечания